Пулов:

 Пулов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Пулов, Григорий Иванович (1918—2006) — советский лётчик-ас, Герой Советского Союза.